В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Classic 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 2-6, 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Ольга Морозова (3-тє коло)

 Франсуаза Дюрр (півфінал)
 Венді Овертон (3-тє коло)
 Розмарі Казалс (2-ге коло)
 Бетті Стеве (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Toyota Classic